Nässjösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nässjösjön, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,  (13,2 ha)
Nässjösjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,65 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn